IST puede referirse a:
 Varios husos horarios:
 Indian Standard Time, la hora estándar de la India;
 Iran Standard Time, la hora estándar de Irán;
 Irish Standard Time, la hora estándar de Irlanda;
 Israel Standard Time, la hora estándar de Israel;
 Aeropuerto de Estambul (Turquía) en su código IATA;
 el término médico infección sexualmente transmisible;
 el Instituto de Seguridad del Trabajador de Chile, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Social, la cual a su vez depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile.